Nador kan syfta på:

Geografi

Algeriet 

 Sougueur, ort, Tiaret,

Marocko 

 Nador (provins), Oriental, 
 Nador, stad, Oriental, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar